Хоуп Пэтришиа Пауэлл (; род. 8 декабря 1966) — английская футболистка и футбольный тренер. С 1998 по 2013 год была главным тренером женской сборной Англии по футболу. С 2017 года является главным тренером клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

Карьера игрока 
Пауэлл провела 66 матчей за женскую сборную Англии в качестве игрока, выступая на позиции атакующего полузащитника, и забила 35 голов. На клубном уровне представляла женские составы клубов «Миллуолл», «Фулхэм» и «Чарльтон Атлетик», дважды выигрывала женский Кубок Англии.

Тренерская карьера 
В 1998 году стала первым постоянным тренером в истории женской сборной Англии по футболу. Кроме руководства основной женской сборной Пауэлл также координирует работу в юношеских и молодёжных сборных Англии для девушек.

В 2003 году Пауэлл стала первый женщиной, получившей профессиональную лицензию УЕФА, обучаясь вместе со Стюартом Пирсом. В 2009 году вывела сборную Англии в финал чемпионата Европы, в котором англичанки уступили немкам.

Достижения и награды 
В 2002 году Пауэлл была удостоена Ордена офицера Британской империи (OBE), а в 2010 году — ордена командора (CBE). В 2003 году она была включена в Зал славы английского футбола.

В 2011 году Пауэлл получила почётную докторскую степень Университета Восточного Лондона.

Личная жизнь 
Хоуп Пауэлл является лесбиянкой. В августе 2010 года она заняла 68-е место в «Розовом списке самых влиятельных лесбиянок и геев в Великобритании» по версии газеты The Independent.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Национального музея футбола 

Футболистки Англии
Игроки женской сборной Англии по футболу
Члены Зала славы английского футбола
Футбольные тренеры Англии
Тренеры женской сборной Англии по футболу